Gohm ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Gohm (* 1930), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Gohm (1906–1983), österreichischer Politiker (VdU/FPÖ)